Le terme Chibougamau peut se référer à:

Toponymie

Canada

 Chibougamau, ville de Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques : 49° 55' 00"; 74° 22' 00".
 Lac Chibougamau, situé dans la ville de Chibougamau, du Nord-du-Québec, au Québec.
 Réserve de Chibougamau, réserve de chasse et de pêche). Toponyme remplacé par: Réserve faunique Ashuapmushuan, dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 49° 05' 00"; 73° 32' 00".
 Rivière Chibougamau, cours d’eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 41' 13"; 75° 57' 44".
 Aéroport de Chibougamau-Chapais, Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques : 49° 46' 40"; 74° 31' 45".
 Mine-Québec-Chibougamau (Lieu-dit), situé dans la ville de Chibougamau, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
 Poste-de-Chibougamau (Lieu-dit), situé dans la ville de Chibougamau, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques : 49° 52' 15"; 74° 16' 55".